Дембовец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Цешинский повят, Силезское воеводство. Население — 5498 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Дембовец
 Симорадз
 Огродзона
 Искшичин
 Костковице
 Гумна
 Лончка

Соседние гмины 
 Цешин
 Гмина Голешув
 Гмина Хажлях
 Гмина Скочув
 Гмина Струмень

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Цешинский повет